L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Andy Murray remporte l'épreuve de simple, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer et du Chypriote Márcos Baghdatís. Ils sont remplacés par Andreas Seppi et Guillermo García-López.

Lauréats 
Le Britannique Andy Murray remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Fernando Verdasco (6-3, 6-2).

En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rohan Bopanna et Marcin Matkowski (4-6, 6-3, [10-3]). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Contexte 
Le tenant du titre et 3 mondial, Stanislas Wawrinka, est éliminé dès le  tour par Damir Džumhur,  mondial. De même pour son compatriote Roger Federer, battu au  tour par Evgeny Donskoy,  mondial, malgré trois balles de match dans la  manche et un avantage de 5 points à 2 dans le tie-break du dernier set.

Andy Murray a frôlé la défaite en 1/4 de finale face à Philipp Kohlschreiber, après un match de près de 3 heures. Les deux joueurs ont égalé pour la  fois le plus long tie-break sur le circuit ATP, hors qualifications, (31 minutes, remporté 20 à 18 par le numéro 1 mondial) au cours duquel le Britannique a écarté 7 balles de match et s'est procuré 8 balles de set.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2017)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Dubaï
Sport aux Émirats arabes unis en 2017
Tennis en février 2017
Tennis en mars 2017